Hiroto Mogi (Fukushima, 2 de março de 1984) é um futebolista profissional japônes, atacante, milita no Vissel Kobe.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe